CS Universitatea Craiova, Roemeense voetbalclub die bestond van 1948 tot 1991 en in 2013 werd heropgericht. 
 FC U Craiova 1948, Roemeense voetbalclub die tussen 1991 en 2011 bestond als FC Universitatea Craiova en in 2017 de huidige naam aannam.